Нек:

 Нек — итальянский певец.
 Нёк — река в России.
 НЕК — нидерландский футбольный клуб.